Пехота — многозначное слово:

Военное дело 

 Пехота — род войск.

География 

 Пехота — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

Фамилия 

 Пехота, Владимир Юльевич (род. 1939) — советский и украинский государственный деятель.
 Пехота, Оскар (род. 1990) — польский спортсмен, боец смешанного стиля.